Lamouroux ist der Nachname von:
 Jean Vincent Félix Lamouroux (1779–1825), französischer Botaniker und Zoologe
 Wilson Lamouroux (* 1979), kolumbianischer Fußballschiedsrichter

siehe auch:
 Lamoureux